Sachin - comune della Francia
Sachin - città censuaria dell'India
Sachin - regno esistito tra il 1791 e il 1948